Ариперт или Ариберт  (Aripert; Aribert) е мъжко име на:

 Ариперт I, крал на лангобардите (653-661)
 Ариперт II, крал на лангобардите (701-712)

Варианти: Ариберт (Aribert); Херберт (Herbert); Хериберт (Heribert)
 Ариберт Оботрит, крал ок. 700
 Ариберт Хайм (1914–1992), „Доктор Смърт“, престъпник по време на Втората световна война
 Хериберт от Лаон, граф на Лаон (Франция), 8 век; дядо на Карл Велики